Gerbrand Bakker (medicus)
 Gerbrand Bakker (schrijver)